Казачка — река в Сахалинской области, в России:
 Казачка — река, впадает в Тунайчу, протекает в Корсаковском городском округе Сахалинской области.
 Казачка — река, впадает в Японское море, протекает в Невельском городском округе Сахалинской области.